Wołki to nazwa miejscowości na Białorusi, Rosji i Ukrainie.

Miejscowości na Białorusi 
 Wołki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Wołki – historyczna nazwa wsi Zahorskaje w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim
 Wołki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
 Wołki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki
 Wołki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki

Miejscowości w Rosji 
 Wołki – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie rudniańskim

Miejscowość na Ukrainie 
 Wołki (Wałky)– wieś w obw. charkowskim, w rejonie wałkiwskim

Linki zewnętrzne